Буки:
 Буки — вторая буква всех славянских и большинства прочих кириллических азбук.
 Буки — в речи, буки означает нечто неверное, гадательно будущее. Это ещё буки; когда-то ещё буки будут. (В. И. Даль). Синоним — ложь

 Буки () — фамилия:
 Буки, Майк (1904—1944) — американский футболист.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Буки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Буки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

 Россия
 Буки — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 
 Украина
 Буки — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Буки — село в Малинском районе Житомирской области.
 Буки — село в Сквирском районе Киевской области.
 Буки — посёлок в Маньковском районе Черкасской области.

См. также 
 «Медные буки» — рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса» британского писателя Артура Конана Дойля.
 Буки (городище) — комплекс памятников 11-13 вв. возле с. Буки Сквирского района Киевской области.
 Бук

Примечания